Die Schachweltmeisterschaft 1894 war ein Zweikampf zwischen dem amtierenden Schachweltmeister Wilhelm Steinitz und seinem Herausforderer Emanuel Lasker. Lasker gewann und wurde der zweite Schachweltmeister der Geschichte.

Organisation und Regeln 
Gespielt wurde in New York (Partie 1–8), Philadelphia (Partie 9–11) und Montreal (Partie 12–19).

Sieger sollte derjenige sein, der als Erster 10 Partien gewonnen hätte. Vereinbart wurde weiterhin, dass Steinitz im Falle einer Niederlage das Recht auf eine Revanche bekäme.

Verlauf 
Der Wettkampf begann am 15. März 1894. Am 26. Mai stand Lasker als neuer Weltmeister fest. Mit 25 Jahren war Emanuel Lasker der bis dahin jüngste Weltmeister, ein Rekord, der erst wieder 1960 bei einer Schachweltmeisterschaft übertroffen wurde.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Schachweltmeisterschaft 1894
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! Siege !! Punkte
|-
| align=left | Steinitz ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 5  || 7
|-
| align=left | Lasker || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 || 10  || 12
|}

Folgen 
Vertragsgemäß gewährte Lasker Steinitz einen Revanchekampf im Jahre 1896, konnte aber mit einem überzeugenden Sieg seinen Titel behalten.
Lasker blieb volle 27 Jahre Weltmeister, bis zu seinem Wettkampf im Jahre 1921 gegen José Raúl Capablanca.

Literatur 
 Raymund Stolze: Umkämpfte Krone. Sportverlag, Berlin 1992, ISBN 3-328-00526-9.
 Henry Edward Bird: Steinitz & Lasker match with comments, review and original notes. Bell, London 1894. Digitalisat bei HathiTrust

Weblinks  
 Turnierbericht und Partien bei chessgames.com (englisch)

1894
Schachveranstaltung 1894
Schachwettbewerb in New York City
Sportveranstaltung in Philadelphia
Schachwettbewerb in Kanada
Sportveranstaltung in Montreal